A Equipe Barbadiana de Copa Davis representa Barbados na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Barbados Tennis Association.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe de Barbadiana)

Barbados